Leginy ist ein polnischer Ortsname:
 Leginy (Bartoszyce), Dorf im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Legienen, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen
 Leginy (Reszel), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Legienen, Kreis Rößel, Ostpreußen

Siehe auch:
 Jezioro Legińskie